Hülben steht für:
 Hülben, Gemeinde in Baden-Württemberg
 Hülben in der Oberkrain, heute Voklo, Ort der Gemeinde Šenčur, Slowenien
 Hülben, künstliche Kleingewässer in der Schwäbischen Alb, siehe Hüle